Mužská čtyřhra Argentina Open 2017 probíhala ve druhé polovině února 2017. Do deblové soutěže buenosaireského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl kolumbijský pár Juan Sebastián Cabal a Robert Farah.

Vítězství obhájila nejvýše nasazená dvojice Juan Sebastián Cabal s Robertem Farahem, kteří ve finále zdolali mexicko-španělské turnajové trojky Santiaga Gonzáleze a Davida Marrera výsledkem 6–1 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali devátou společnou trofej, stejně tak se pro každého z nich jednalo o devátý deblový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení párů 
  'Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (vítězové)
  Pablo Carreño Busta /  Pablo Cuevas (semifinále, odstoupili)
  Santiago González /  David Marrero (finále)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ATP Buenos Aires
Tenis v Argentině v roce 2017
ATP World Tour 2017